Пюїреньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 110 км на північний схід від Бордо, 38 км на північний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Пюїреньє, Боссак, Шампо-е-ла-Шапель-Помм'є, Ле-Грольж, Легіяк-де-Серкль, Марей, Монсек, Сен-Сюльпіс-де-Марей i В'є-Марей було об'єднано в новий муніципалітет Марей-ан-Перигор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Пюїреньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюїреньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь